Ке́йтлин Эли́забет Блэк (; род. 29 июля 1983, Огайо) — американская актриса, наиболее известная по роли Аннабет Несс в телесериале «Зои Харт из южного штата».

Ранняя жизнь 
Блэк выросла в местечке Копли, штат Огайо и окончила старшую школу Ревере () в городе Ричфилд в том же штате в 2001 году. Она с отличием окончила университет штата Кент () в 2005 году, получив степень бакалавра искусства в области театра. Она начала играть в мюзиклах и других театральных постановках с шестого класса, а до этого училась танцевать джаз, чечётку и балет.

Фильмография

Примечания

Ссылки 

Выпускники Кентского государственного университета